Trey – comune della Svizzera nel Canton Vaud
Trey – corso d'acqua della Francia che scorre nel dipartimento di Meurthe e Mosella
Trey – nome proprio di persona inglese maschile